Federació Luxemburguesa de Futbol, màxim òrgan rector del futbol a Luxemburg
 Fundación La Fuente, institució cultural per al foment de la lectura de Xile
 Fragata La Fayette, fragata lleugera furtiva desenvolupada a França
 Autobomba aeroportuària (del seu nom en alemany FlugfeldLöschFahrzeug), vehicle de bombers especialitzat en recintes aeroportuaris